В средние века на территории современной Эстонии было построено множество замков. Замки делились на два основный типа — Орденские, то есть принадлежавшие Ливонскому ордену и Епископские — принадлежащие Дерптскому и Эзель-Викскому епископствам.

Список замков

Мызы-замки

Замки-донжоны

Примечания

Литература

Ссылки 
 Интернет-проект Ренаты Римши: «Средневековые замки Эстонии»

Эстония
Замок